Melcher är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Folke Melcher (1901–1978), svensk sjömilitär
 John Melcher (1924–2018), amerikansk politiker
 Terry Melcher (1942–2004), amerikansk musiker